Zimmermann este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Anna-Maria Zimmermann (n. 1988), cântăreață germană
 Annemarie Zimmermann (n. 1940), canotoare germană
 Bettina Zimmermann (n. 1975), actriță germană
 Diana Zimmermann (n. 1971), jurnalistă germană
 Eduard Cristian Zimmermann (n. 1983), fotbalist român
 Robert von Zimmermann (1824-1898), filosof ceh de origine austriacă
 Silvia Irina Zimmermann (n. 1970), istoric literar, scriitoare germană și traducătoare, originară din România